Elizabeth Berridge (1919-2009), une romancière britannique.
 Elizabeth Berridge (1962-), une actrice américaine.
 Elizabeth Berridge (1972-), une femme politique britannique.